Bojovnice thajská může být:

 bojovnice thajská (plemeno) – plemeno kura domácího, v Thajsku využívané ke kohoutím zápasům
 bojovnice pestrá (bojovnice siamská) – oblíbená akvarijní ryba, v Thajsku využívaná k tradičním zápasům